L'edizione 2016 del campionato italiano velocità è la novantacinquesima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore, ossia la Superbike, il titolo va, per la terza volta, a Matteo Baiocco con una Ducati del team Motocorsa Racing, che sopravanza di quindici punti Kevin Calia, in forza al team Nuova M2 Racing con Aprilia. In questa stagione Michele Pirro, classificatosi quinto in campionato, ottiene il maggior numero di vittorie conquistando quattro gare. Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince tutte le dodici gare in calendario.

Nella Supersport Massimo Roccoli conquista il quinto titolo di categoria, secondo consecutivo con MV Agusta, staccando di oltre quaranta punti il più diretto degli inseguitori. Il titolo costruttori della Supersport se lo aggiudica Kawasaki che piazza tre piloti nelle prime quattro posizioni e vince cinque delle dieci gare in calendario. 

Nella Moto3 vince il titolo Manuel Pagliani con una GEO-Honda, nell'ultima gara stagionale al Mugello, bissando il titolo ottenuto nel 2014. Il titolo costruttori va a KTM con un margine di quasi cinquanta punti sulla più diretta concorrente e cinque vittorie nelle singole gare.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Moto3
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2016
Serie e competizioni motoristiche nel 2016